Diamantino steht für:
 Diamantino (Mato Grosso), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso
 Bistum Diamantino, ein katholisches Bistum mit Sitz in der brasilianischen Gemeinde
 Diamantino (Barangay), ein Barangay in der philippinischen Provinz Isabela
 Diamantino Miranda (* 1959), ein portugiesischer Fußballspieler und -trainer, der unter dem Namen Diamantino spielte
 Diamantino (Film), ein portugiesischer Film von Gabriel Abrantes und Daniel Schmidt aus dem Jahr 2018